Серга:

Реки 
 Серга — река на Кольском полуострове.
 Серга — река в Свердловской области.
 Серга — река в Пермском крае. 
 Серга — река в Архангельской области.
 Серга — река в Вожегодском районе Вологодской области.

Населённые пункты 
 Серга — село в Кунгурском районе Пермского края;
 Серга — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

Фамилия 
 Серга, Андрей Григорьевич (1896—1970) — российский и советский офицер, герой Первой мировой и Гражданской войн, участник Великой Отечественной войны.